Гомосексуальная порнография:
 Гей-порнография